Мели́нда Ли Макгро́у (; ) — американская актриса.

Биография 
Мелинда Ли Макгроу родилась 25 октября 1963 года в городе Никосия, Кипр. Детство провела в Бостоне, играла в бостонском детском театре, училась в букингемской школе Брауна и Николса. Также училась в колледже Беннингтона, затем была принята в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. После появления во множестве театральных постановок в Вест-Энде и в окрестностях Великобритании (в том числе «Двенадцатая ночь», «Дон Карлос»), в 1990 году она вернулась в США.

Дебютировала на телевидении в 1988 году. На протяжении всей карьеры снималась в основном в телесериалах.

Личная жизнь 
14 октября 2000 года вышла замуж за композитора Стива Пирсона. Воспитывает с ним дочь Люси.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Выпускники школы Букингема Брауна и Николса
Киноактрисы США